Janusz Skowron (ur. 1957, zm. 2019) – polski muzyk jazzowy, pianista, kompozytor i aranżer
 Janusz Skowron (ur. 1958) – polski rysownik, malarz i grafik